Президентские выборы в США 1968 года проходили 5 ноября 1968 года и вошли в число наиболее напряжённых выборов в американской истории. 5 июня 1968 года палестинским иммигрантом был убит один из лидирующих претендентов от Демократической партии Роберт Кеннеди, что произошло всего через два месяца после убийства Мартина Лютера Кинга, которое вызвало расовые беспорядки по всей стране. Страна бурлила от повсеместных выступлений против войны во Вьетнаме. Демократы выдвинули Хьюберта Хамфри, а республиканцы — бывшего вице-президента Ричарда Никсона. Сильно выступил независимый кандидат от третьей партии Джордж Уоллес, победивший в нескольких штатах (с тех пор кандидаты от «третьей партии» не получали голоса выборщиков, кроме одного голоса на выборах 1972 года). В результате победил Никсон, обещавший восстановить «законность и порядок». Выборы 1968 года рассматриваются как переломные, окончившие эпоху доминирования Демократической партии в политике США, продолжавшуюся с победы Франклина Рузвельта в 1932 году.

Выборы 

Кандидат от крайне правой Американской независимой партии Джордж Уоллес (кандидатом на пост вице-президента являлся Кертис Лемей — бывший генерал и его бывший начальник во время ВМВ) получил 13,5 % голосов избирателей и победил в пяти штатах Юга. В истории президентских выборов в США это был четвёртый среди «третьих сил» результат с начала XX века и последний раз, когда какой-либо претендент от третьей партии получил сколь-нибудь значительное количество голосов выборщиков.

Профессор Майкл Урбан вспоминал, что в то время «началась реакция, олицетворением которой стали сенатор Джордж Уоллес, баллотировавшийся на президентский пост под лозунгами сегрегации и получивший почти 10 миллионов голосов, будучи при этом независимым кандидатом, и Ричард Никсон, республиканский кандидат, выигравший выборы 1968-го года. Оба выступали под лозунгом „Закон и порядок“ с явным ударением на слове „порядок“».

Результаты 

Правящие круги Великобритании (в 1964—1970 годах премьер-министром Великобритании был Гарольд Вильсон) ожидали победы демократа Хамфри, в связи с чем послом Великобритании в США в 1969 году был назначен Джон Фримен, который, будучи в 1961—1965 годах главным редактором журнала «New Statesman», открыто критиковал Ричарда Никсона как беспринципного человека ().

Библиография 
 
 Brown, Stuart Gerry. The Presidency on Trial: Robert Kennedy’s 1968 Campaign and Afterwards. U. Press of Hawaii, 1972. 155 pp.
 Burner, David and West, Thomas R. The Torch Is Passed: The Kennedy Brothers and American Liberalism. (1984). 307 pp.
 
 Gallup, George H., ed. The Gallup Poll: Public Opinion, 1935—1971. 3 vols. Random House, 1972. press releases
 
 Kimball, Warren F. «The Election of 1968.» Diplomatic History 2004 28(4): 513—528. ISSN 0145-2096 Fulltext online in SwetsWise, Ingenta and Ebsco. Comments by others at pp. 563—576; reply, p. 577.
 
 
 
 
 Jamieson, Patrick E. «Seeing the Lyndon B. Johnson Presidency through the March 31, 1968 Withdrawal Speech.» Presidential Studies Quarterly Vol 29#1 1999 pp. 134+
 
 LaFerber, Walter. The Deadly Bet: LBJ, Vietnam, and the 1968 Election (2005) short survey
 Eugene McCarthy, The Year of the People (1969), memoir
 
 
 
 
 
 
 Jeff Shesol, Mutual Contempt: Lyndon Johnson, Robert Kennedy, and the Feud that Defined a Decade (1997)
 
 
 Woods, Randall. LBJ: Architect of American Ambition (2006)

См. также 
 Президентская кампания Роберта Кеннеди
 Убийство Роберта Кеннеди
 Протесты во время съезда Демократической партии США в Чикаго в августе 1968 г.

Примечания

Ссылки 
 1968 popular vote by counties 
 1968 popular vote by states 
 1968 popular vote by states (with bar graphs) 
 How close was the 1968 election?  — Michael Sheppard, Michigan State University

1968
Президентские выборы в США (1968)
США
Ричард Никсон
История США (1964—1980)